Fundamental () — девятый студийный альбом британской поп-группы Pet Shop Boys, вышедший в 2006 году. Альбом ознаменовал возврат коллектива к своему традиционному звучанию после полуакустического Release (2002) и симфонического Battleship Potemkin (2005). 
В Великобритании «Fundamental» занял 5-е место.

Об альбоме
Продюсером выступил Тревор Хорн, с которым в своё время Pet Shop Boys работали над синглами «Left To My Own Devices» и «It's Alright». Альбом предворил сингл «I'm With Stupid», явившийся сатирой на взаимоотношения Тони Блэра и Джорджа Буша.

В поддержку альбома было организовано мировое турне, записи с которого пошли на концертный альбом Pet Shop Boys «Concrete» и фильм «Cubism».

Список композиций

«Fundamental» 
 «Psychological» — 3:58
 «The Sodom And Gomorrah Show» — 5:24
 «I Made My Excuses And Left» — 4:53
 «Minimal» — 4:16
 «Numb» — 4:42
 «God Willing» — 1:30
 «Luna Park» — 5:29
 «I'm With Stupid» — 3:28
 «Casanova In Hell» — 3:15
 «Twentieth Century» — 4:41
 «Indefinite Leave To Remain» — 3:11
 «Integral» — 3:52

«Fundamentalism» 
Альбом также вышел ограниченным изданием в составе двух компакт-дисков. Второй диск, под названием «Fundamentalism», представлял собой ремиксы на композиции альбома. В «In Private» Теннант поёт дуэтом с Элтоном Джоном.
 «Fugitive»
 «Sodom»
 «Psychological»
 «Flamboyant»
 «I'm With Stupid»
 «In Private»
 «Minimal»
 «Gomorrah»

Места в хит-парадах

 В хит-параде Top Electronic Albums США альбом занял 4-е место.

Альбомные синглы 
 I'm With Stupid (май 2006; #8)
 Minimal (июль 2006; #19)
 Numb (октябрь 2006; #23)
 Integral (август 2007; #197) — цифровой сингл (предназначен только для скачивания)

Примечания

Альбомы 2006 года
Альбомы Pet Shop Boys
Альбомы Parlophone
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы, спродюсированные Тревором Хорном